Herbert I av Vermandois, född cirka 848/850, död 907, Greve av Vermandois, Meaux och Soissons samt sekularabbot av Saint Quentin var en karolingisk aristokrat som spelade en stor roll i Frankerriket.

Herbert var son till Pippin av Vermandois som i sin tur var son till Pippin av Italien, vars far var Karl den Store. Herbert blev greve av Soissons före år 889 och förmodligen hade han som ansvar att försvara floden Oise mot vikingar År 896 tillfångatog och mördade Herbert en bror till Greven av Flandern och detta kan vara anledningen till att han lönnmördades år 907.

Herbert arrangerade en allians genom giftermål med Robert I av Frankrike genom att gifta bort sin dotter Beatrice till honom. Han lät även sin son, blivande Herbert II av Vermandois gifta sig med Roberts dotter som en del av denna vänskapspakt.

Barn och äktenskap 
Han gifte sig med Bertha av Morvis med vilken han fick följande barn:
 Herbert II av Vermandois, efterträdde sin far.
 Beatrice av Vermandois (ca. 880-931), gifte sig med Robert I av Frankrike.
 En dotter (född efter 943) som gifte sig med Greve Eudo av Wetternau.

Referenser 

Avlidna 907
Födda 800-talet
Franska grevar
Män
Karolinger